Claveria, municipalità della Provincia di Cagayan
Claveria, municipalità della Provincia di Masbate
Claveria, municipalità della Provincia di Misamis Oriental